Спецотдел Морской полиции - это элитное подразделение, которое входит как в органы полиции, так и в органы контрразведки Главного управления ВМС США, куда собственно входит и Корпус морской пехоты США.
Действие сериала разворачивается в основном в штаб-квартире, расположенной в районе Нави-Ярд (Navy Yard) в Вашингтоне. Руководит спецотделом - элитной командой реагирования на чрезвычайные ситуации - старший уполномоченный спецагент Лерой Джетро Гиббс. Помогает ему спецагент Тимоти МакГи.
У них в подчинении только спецы высшего уровня военной подготовки - айтишники, психологи, инструкторы, полицейские, судмедэксперты и даже патологоанатомы. Они используют свои собственные, зачастую неординарные методы расследования. Их цель - расследовать все преступления, так или иначе связанные с военно-морскими силами.
  
«Морская полиция: Спецотдел» был продлен на шестнадцатый сезон 13 апреля 2018 года после сделки с Марком Хармоном, на 2018—2019 гг.

В прошлом сезоне было объявлено о уходе Поли Перретт (роль Эбби Шуто) её место заняла Диона Ризоновер в качестве научного и судебного эксперта Кейси Хайнс.
Ключевой момент смены персонажа Шуто & Хайнс происходит в конце 15 сезона, в 22 серии.

В ролях

Эпизоды

См. также 
 Морская полиция: Спецотдел

Примечания 

Сезон 16
Телесезоны США 2018 года
Телесезоны США 2019 года